Jesús Vera puede hacer referencia a :

Jesús Vera, futbolista argentino.
Jesús Vera, actor español.